VL steht für:
 Verbotene Liebe, eine Daily Soap des Fernsehsenders ARD
 Vereinigte Liberale, eine linksliberale Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft 1906 bis 1919
 Vereinigte Linke (1976), eine sozialistische Partei in der BRD 1976 bis 1981
 Vereinigte Linke (1989), eine linke Gruppierung in der DDR ab 1989
 Vereinigung Luftfahrt, ein Berufsverband
 Verfasserlexikon zur deutschen Literatur des Mittelalters (VL1: erste Auflage, VL2: zweite Auflage)
 Verkaufsleiter
 Verkehrsleitung, siehe Transportleitung
 Vermögenswirksame Leistungen, tarifvertraglich oder per Arbeitsvertrag vereinbarte Geldleistung durch den Arbeitgeber
 Versuchsleiter, in der Experimentalpsychologie jemand, der ein Experiment (durch)führt oder (an)leitet
 Valtion lentokonetehdas, ein finnischer Flugzeughersteller
 Vorlesung, eine Unterrichtsstunde an einer Hochschule
 Laos (ICAO-Code)
 Air Via (IATA-Code), ehemalige bulgarische Fluggesellschaft
 Eagle Air of Iceland (IATA-Code), ehemalige isländische Fluggesellschaft
 Med-View Airline (IATA-Code), nigerianische Fluggesellschaft
 römische Zahlzeichen für 45

VL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Vlora (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Villingen (auslaufend)
 Großbritannien: Worcester
 Republik Moldau: Rajon Vulcănești (auslaufend)
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Österreich: Bezirk Villach Land
 Rumänien: Kreis Vâlcea
 Serbien: Vlasotince
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

V. L. steht für:
 Vogtei Lage, siehe Pivitsheide V. L. (Stadtteil von Detmold)
 V. L. Auto-Gesellschaft, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

VL